Příjmení West nosí více významných osobností:

 Adam West (1928–2017) – americký herec
 Amber Stevens West (* 1986) – americká herečka a modelka
 Benjamin West (1738–1820) – americký malíř historických obrazů
 Billy West (1950) – americký dabér a hudebník
 Caleb Walton West (1844–1909) – americký politik
 Cornel West (1953) – americký filozof a politický aktivista
 Dominic West (1969) – anglický herec
 Fred West (1941–1995) – anglický sériový vrah
 Christopher West (1969) –  americký teolog a antropolog
 Kanye West (1977) – americký zpěvák
 Leslie West (1945) – americký kytarista
 Mae West (1893—1980) – americká herečka, dramatička a scenáristka
 Martin Litchfield West (1937—2015) – britský badatel v oblasti klasických studií
 Nathanael West (1903—1940) – americký spisovatel
 Paige West –  americká etnoložka
 Samuel West (1966) – britský herec
 Sandy West (1959–2006) – americká rocková zpěvačka a skladatelka
 Shane West (1978) – americký herec a hudebník
 Taribo West (1974) – nigeríjský fotbalový obránce
 Vita Sackville-Westová (1892–1962) – britská spisovatelka

Externí odkazy